Чотири пера — пригодницький роман британського письменника Альфреда Мейсона 1902 року, який ліг в основу екранізації кількох фільмів.

Фільми 
 Чотири пера — американське німе кіно 1915 року.
 Чотири пера — британське німе кіно 1921 року.
 Чотири пера — американський фільм Меріана Купера 1929 року.
 Чотири пера — британський фільм Золтана Корди 1939 року.
 Чотири пера — британський фільм Дона Шарпа 1978 року.
 Чотири пера — британсько-американський фільм Шекхара Капура 2002 року.